Schizotheca är ett släkte av mossdjur. Schizotheca ingår i familjen Phidoloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Schizotheca